Straník – część miejscowości Nový Jičín na Słowacji
 Straník – ośrodek turystyczny w Jawornikach na Słowacji
  Straník (szczyt) – szczyt w Górach Kisuckich na Słowacji